

Nom de famille Albrecht 

 Andreas Albrecht (1957?-), cosmologiste américain ;
 Bernard Albrecht (né en 1956), musicien britannique ;
 Berty Albrecht (1893-1943), résistante française ;
 Carl Theodor Albrecht (1843-1915), astronome allemand ;
 Christoph Albrecht (1930-2016), compositeur allemand ;
 Conrad Albrecht (1880-1969), amiral allemand ;
 Daniel Albrecht (né en 1983), skieur alpin suisse ;
 Egon Albrecht (1918-1944), pilote allemand ;
  ;
 Gaby Albrecht (née en 1956), chanteuse de schlager allemande ;
 Georg Eugen Albrecht (1855-1906), missionnaire allemand ;
 Gerd Albrecht (1935-2014), chef d'orchestre allemand ;
 Gretchen Albrecht (1943-), peintre et sculptrice néo-zélandaise
 Grete Albrecht (1893-1987), neurologue et psychothérapeute allemande ;
 Harold Albrecht (né en 1949), homme politique canadien ;
 Hermann Albrecht (né en 1961), arbitre de football allemand ;
 Ignace François Albrecht (1810-1884), député du Bas-Rhin (1871) ;
 Jan Philipp Albrecht (né en 1982), homme politique allemand ;
 Karl Albrecht (1920-2014), homme d'affaires allemand ;
 Karl Ludwig Albrecht (1834-19?), sculpteur allemand ;
 Kilian Albrecht (né en 1973), skieur alpin bulgare, né autrichien ;
 
 Marc Albrecht (né en 1964), chef d'orchestre allemand ;
 Milan Albrecht (1950-), joueur de football slovaque ;
 Mireille Albrecht (1924-2007), essayiste française ;
 Rafael Albrecht (1941-2021), joueur de football international argentin ;
 Susanne Albrecht (née en 1951), terroriste allemande ;
 Sylvia Albrecht (née en 1962), patineuse de vitesse allemande ;
 Theo Albrecht (1922-2010), homme d'affaires allemand ;
 Wilhelm Eduard Albrecht (1800-1876), germaniste allemand.

Nom de famille von Albrecht 

 Georg von Albrecht (1891-1976), musicien allemand ;
 Michael von Albrecht (1933- ), philologue et universitaire allemand.

Patronyme alsacien
Patronyme lorrain
Patronyme allemand